Червоное () — село, Башиловский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320680507. Население по переписи 2001 г. составляет 180 (82/98 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Червоное находится на левом берегу реки Самара, на противоположном берегу село Софиевка, на расстоянии в 1-н км село Башиловка.

История 
 1880 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 23 воина.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района